Botinovec je naselje u sastavu Općine Koprivnički Ivanec, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 176 stanovnika.

Šport 
 NK Rudar Botinovec, nogometni klub

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji